Les British Academy Video Games Awards sont des prix décernés depuis 2004 par la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) pour récompenser les meilleurs jeux vidéo de l'année.

Depuis 1998, la British Academy of Film and Television Arts récompense les jeux vidéo à travers les British Academy Interactive Awards. En 2003, elle décide de créer les British Academy Video Games Awards afin de donner davantage de place aux jeux vidéo. La première cérémonie s'est déroulée le .

Prix décernés 

Pour plus de clarté, les jeux vidéo récompensés à l'occasion des British Academy Interactive Awards entre 1998 et 2002 sont pris en compte dans ce récapitulatif. Seules les récompenses postérieures à 2002 ont donc véritablement trait aux British Academy Video Games Awards.

Prix du meilleur jeu 
Le meilleur jeu de l'année tous genres et toutes plates-formes confondues.
 2020 : Hades
 2019 : Outer Wilds
 2018 : God of War
 2017 : What Remains of Edith Finch
 2016 : Uncharted 4: A Thief's End
 2015 : Fallout 4
 2014 : Destiny
 2013 : The Last of Us
 2012 : Portal 2
 2011 : Mass Effect 2
 2010 : Batman: Arkham Asylum
 2007 : Bioshock
 2006 : Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter
 2004 : Half-Life 2
 2003 : Call of Duty
 2001 : Tony Hawk's Pro Skater 2 (Game Boy Advance)
 1999 : The Legend of Zelda: Ocarina of Time
 1998 : GoldenEye 007

Palmarès par édition

Prix par plate-forme

Console de salon 
 2004 : 
Prince of Persia : L'Âme du guerrier (prix GameCube)
Burnout 3: Takedown (prix PlayStation 2)
Halo 2 (prix Xbox) 
 2003 : 
Metroid Prime (prix GameCube)
Grand Theft Auto: Vice City (prix PlayStation 2)
Star Wars: Knights of the Old Republic (prix Xbox) 
 2002 : Halo
 2001 : Gran Turismo 3
 2000 : Medievil II

Console portable 
 2004 : Colin McRae Rally 2005
 2003 : Advance Wars 2: Black Hole Rising (prix Game Boy Advance)
 2001 : Tony Hawk's Pro Skater 2
 2000 : Pokémon Yellow Version: Special Pikachu Edition

PC 
 2004 : Half-Life 2
 2003 : Grand Theft Auto: Vice City
 2002 : Neverwinter Nights
 2001 : Max Payne
 2000 : Deus Ex

Téléphone portable 
 2004 : BlueTooth BiPlanes
 2003 : Tony Hawk's Pro Skater
 2002 : SMS Chess

The Sunday Times Reader Award 
Le prix des lecteurs du The Sunday Times.
 2006 : 24 : The Mobile Game
 2004 : Football Manager 2005
 2003 : Grand Theft Auto: Vice City

Prix par genre

Jeu d'action et d'aventure 
 2007 : Crackdown
 2006 : Shadow of the Colossus
 2004 : Half-Life 2
 2003 : Grand Theft Auto: Vice City (prix du jeu d'action)
 2003 : The Legend of Zelda: The Wind Waker (prix du jeu d'aventure)

Jeu de course 
 2004 : Burnout 3: Takedown
 2003 : Project Gotham Racing 2

Jeu de sport 
 2007 : Wii Sports
 2006 : Fight Night Round 3
 2004 : Pro Evolution Soccer 4
 2003 : FIFA 2004
 2002 : Geoff Crammond's Grand Prix 4
 2001 : ISS Pro Evolution 2
 2000 : Sydney 2000

Jeu de stratégie et de simulation 
 2007 : Wii Sports
 2006 : Rise and Fall: Civilizations at War (stratégie)
 2006 : The Movies (simulation)
 2003 : Advance Wars 2: Black Hole Rising (stratégie)

Jeu « grand public » 
 2007 : Wii Sports
 2006 : Buzz! The Big Quiz (prix Casual & Social)
 2001 : Frequency (prix Lifestyle And Leisure)

Jeu pour enfant 
 2006 : LocoRoco
 2004 : Donkey Konga
 2003 : EyeToy: Play
 2001 : Winnie l'ourson : La Chasse au miel de Tigrou
 1998 : Star Wars: Droid Works

Prix par élément de jeu

Direction technique 
 2007 : God of War II
 2006 : Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter
 2004 : Half-Life 2
 2003 : Eyetoy: Play
 1999 : Aliens vs. Predator (prix de la programmation)
 1998 : Gran Turismo (prix de la programmation)

Direction artistique 
 2011 : Rayman Origins
 2007 : Ōkami
 2006 : Shadow of the Colossus
 2004 : Half-Life 2
 2003 : Grand Theft Auto: Vice City (prix du design)
 1999 : Wipeout 3 (prix du design)

Système de jeu 
 2007 : Wii Sports
 2006 : Lego Star Wars II: The Original Trilogy

Innovation 
 2007 : Wii Sports
 2006 : Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima : Quel âge a votre cerveau ?
 2004 : Singstar / Singstar Party (prix de l'originalité)
 1999 : The Legend of Zelda: Ocarina of Time (prix du jeu innovant)

Interactivité 
 2002 : Pikmin
 2001 : Black and White
 1999 : The Legend of Zelda: Ocarina of Time
 1998 : Stagestruck (prix Interactive Treatment)

Musique originale 
La meilleure musique originale de jeu vidéo, récompensant l'excellence de la composition, de la production et de l'intégration sonore.
 2011 : L.A. Noire
 2010: Mass Effect 2
 2007 : Ōkami
 2006 : Tomb Raider: Legend
 2006 : Guitar Hero (prix Soundtrack, bande-son sous licence)
 2004 : Hitman: Contracts
 2003 : Harry Potter et la Chambre des secrets 
 2001 : Shogun Total War: Warlord Edition
 2000 : Imperium Galactica II

Son 
La meilleure conception globale dans la conception d'effets sonores, du dialogue et de la musique.
 2007 : Crackdown
 2006 : Electroplankton
 2004 : Call of Duty : Le Jour de gloire
 2003 : Grand Theft Auto: Vice City
 2002 : Luigi's Mansion 
 2001 : Conker's Bad Fur Day
 2000 : Theme Park World 
 1999 : Grand Theft Auto: London 1969
 1998 : Ceremony of Innocence

Animation
 2004 : Half-Life 2
 2003 : Soul Calibur II (prix de l'animation ou de l'introduction)
 2001 : Black and White (prix Moving Images)
 2000 : Perfect Dark (prix Moving Images)
 1999 : Driver (prix Moving Images)
 1998 : Ceremony of Innocence (prix Moving Images)

 Multijoueur 
 2007 : Wii Sports 2006 : Dungeons and Dragons Online: Stormreach 2004 : Half-Life 2 (prix jeu en ligne et multijoueur)
 2003 : Battlefield 1942  2002 : Halo: Combat Evolved 2001 : Phantasy Star Online (prix réseau)

 Histoire et personnage 
 2011 : Portal 2 (scénario)
 2010 : Heavy Rain (scénario)
 2009 : Uncharted 2: Among Thieves (scénario)
 2008 : Call of Duty 4: Modern Warfare (personnage et scénario)
 2007 : God of War II 2006 : LocoRoco(personnage)
 2006 : Psychonauts (scénario)
 2012-2013 : The Walking Dead

 Prix développeurs britanniques 
 1998 : Rare Prix spéciaux 
Les British Academy Special Award récompensent une personne ou un groupe pour sa contribution exceptionnelle à l'industrie du jeu vidéo.
 2011 : Markus Persson 2004 : Rockstar Games 2002 : Ian Livingstone''

Liens externes 
 British Academy Video Games Awards

Récompense de jeu vidéo
BAFTA Awards